Sião
Zion (The Matrix)

Zion (Illinois)
Zion (Oklahoma)
Zion (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema